En ameublement, un pouf est un objet servant à poser les pieds.
 En mode vestimentaire, un pouf est une pièce de tissu accroché à l'arrière de la robe, principalement dans la seconde moitié du .
 Pouf est une coiffure créée au  par Léonard-Alexis Autié, dit Monsieur Léonard, et popularisé par la reine Marie-Antoinette.
 Pouf est le prénom d'un personnage de la bande dessinée Boule et Bill.
 Pouf, Lupanar en argot militaire plus particulièrement établissement se situant à l'intérieur des casernements de la légion étrangère. Le mot vient de l'argot allemand puff de même signification.